В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Бетті Стов і Івонн Гулагонг виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Джоанн Расселл 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Грір Стівенс (півфінал)
 Бетті Стов /  Івонн Гулагонг (чемпіонки)

 Венді Тернбулл /  Керрі Рід (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд /  Джанет Райт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chicago